Аксёнов Сергей Леонидович (родился 20 февраля 1957 год, Курская область) — ректор Регионального Финансово-Экономического Института.

Биография 
Родился 20 февраля 1957 года в поселке Солнцево Курской области.

Окончил Казанское суворовское училище (1974), Киевское высшее общевойсковое командное училище им. М. В. Фрунзе (1978).

В 2001 г. защитил диссертацию на соискание степени кандидата экономических наук по теме "Особенности самоорганизации малого предпринимательства в переходной экономике".

в 2004 в Российском Государственном Гуманитарном университете (диссертационный совет 212.198.01) защитил диссертацию на соискание степени доктора экономических наук по теме "Механизм формирования сетевых интегрированных структур в условиях институциональных ограничений".

Профессор по специальности «Экономическая теория», академик Международной академии наук педагогического образования (МАНПО).

Учредитель и ректор РФЭИ.

Автор 3 научных монографий, редактор 11 сборников трудов.

Разработал технологию обучения бухгалтерскому учёту и ведения бухгалтерского учёта с помощью схемы Аксенова.

Отмечен благодарностями, дипломами, почетными грамотами Министерства образования и науки Российской Федерации, Государственного комитета Российской Федерации по поддержке и развитию малого предпринимательства, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Федерального Фонда поддержки малого предпринимательства, Всероссийского педагогического собрания.

Критика 
Экспертиза докторской диссертации Аксёнова С.Л., проведенная сообществом Диссернет, выявила, что текст диссертации примерно на 90% состоит из некорректных заимствований (плагиата).

Являлся научным руководителем Орлова А.Е., чья диссертация на соискание степени кандидата экономических наук, защищавшаяся в 2005 г. в РГГУ в диссовете 212.198.01, также оказалась плагиатом не менее чем на 65%.

Примечания

Ссылки 
 aksenov.ru — персональный сайт Аксёнова С. Л.
 rfei.ru — Региональный финансово-экономический институт
 rfet.ru — Региональный финансово-экономический техникум

Ректоры
Фигуранты Диссернета